Imera – polis siceliota
Imera settentrionale – fiume della Sicilia settentrionale
Imera meridionale (Salso Himeras) – fiume della Sicilia meridionale

Altri progetti